Ringo Starr & His All-Starr Band — рок-группа с непостоянным составом, организованная Ринго Старром в 1989 году и выступающая вместе с ним.
«Ringo Starr & His All-Starr Band» (игра слов с известным словосочетанием  —  — и «фамилией» псевдонима Ричарда Старки; получилось что-то вроде «оркестр всех со Старром»), где «каждый на сцене является сам по себе звездой» ()  — идея, придуманная продюсером Дэвидом Фишофом (). 

Группа постоянно гастролирует в течение двух десятилетий, и, подобно  Билла Уаймена, состав музыкантов изменяется в зависимости от их занятости в данное время в каких-то проектах или по другим причинам (на конец 2012 года Ринго Старр гастролировал уже с двенадцатью составами «All-Starr Band»). 
На концертах Ринго Старр исполняет песни из своего сольного периода или из тех, что он пел во времена участия в «Битлз»; также и каждый из музыкантов поёт одну или несколько хитовых песен из своего репертуара.

Туры и участники группы

Дискография 
 Ringo Starr and His All-Starr Band (1990) From 1989 Tour
 Ringo Starr and His All Starr Band Volume 2: Live from Montreux (1993) From 1992 Tour
 Ringo Starr and His Third All-Starr Band-Volume 1 (1997) From 1995 Tour
 The Anthology… So Far (2001) From 1989—2000 Tour
 King Biscuit Flower Hour Presents Ringo & His New All-Starr Band (2002) From 2001 Tour
  (2003) From 2001 Tour
 Tour 2003 (2004) From 2003 Tour
 Ringo Starr and Friends (2006) From 2001 Tour
 Ringo Starr & His All Starr Band Live 2006 (2008) From 2006 Tour
 Live at the Greek Theatre (2010) From 2008 Tour

Песни Ринго Старра

Примечания

Ссылки 
 

All-Starr Band
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году
Рок-группы Великобритании
Супергруппы
Музыкальные коллективы из Лондона